Дже́ррика Хи́нтон (, род. ) — американская телевизионная актриса.

Жизнь и карьера 
Джеррика Хинтон родилась в Далласе, штат Техас и в 2002 году окончила Южный методистский университет. Начиная с 2006 года Хинтон начала свою карьеру на телевидении и появилась в более десятки сериалов, среди которых были «Девочки Гилмор», «Говорящая с призраками», «Сплетница» и «Скандал».

В сентябре 2012 года Хинтон получила второстепенную роль интерна Стефани Эдвардс в сериале Шонды Раймс «Анатомия страсти». Персонаж Хинтон был одним из пяти новых интернов в девятом сезоне сериала, а роли других сыграли Тина Мажорино, Камилла Ладдингтон, Гай Чарльз и Тесса Феррер. После появления почти в каждом из эпизодов сезона, Хинтон, вместе с тремя другими актёрами, была повышена до регулярного состава начиная с десятого сезона. В начале 2016 года, после четырех сезонов в «Анатомия Страсти», Раймс дала Хинтон главную роль в своем комедийном проекте «Тост».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Южного методистского университета
Киноактрисы США